Opisthoproctus är ett släkte av fiskar. Opisthoproctus ingår i familjen Opisthoproctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Opisthoproctus